4663 км, 4663-й киломе́тр — топоним в пост-СССР России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 4663 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Таджикская железная дорога (Таджикистан). Код 745525.
 4663 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 921132.